

Communes 

 Aulus-les-Bains : commune française, située dans le département de l'Ariège

Personnalités 

 Aulu-Gelle ou Aulus Gellius : grammairien et compilateur romain
 Aulus Gabinius : homme politique et un général romain
 Aulus Cremutius Cordus : sénateur romain
 Aulus Cornelius Celsus : médecin de l'Antiquité

Prénom latin